

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wilkowisko – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Iłowa 
 Wilkowisko – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik

Inne 
 Wilkowisko – dolina w Szczecińskim Parku Krajobrazowym „Puszcza Bukowa”

Zobacz też 
 Wilki, Wilkowa, Wilkowice, Wilkowiczki, Wilkowo, Wilkowyja, Wilków, Wilkówek, Wilkówka